

Україна (готель, Дніпро)
 Україна (готель, Донецьк)
 Україна (готель, Євпаторія)
 Україна (готель, Житомир)
 Україна (готель, Запоріжжя)
 Україна (готель, Київ)
 Україна (готель, Луганськ)
 Україна (готель, Луцьк)
 Україна (готель, Миколаїв)
 Україна (готель, Полтава)
 Україна (готель, Рівне)
 Україна (готель, Севастополь)
 Україна (готель, Сімферополь)
 Україна (готель, Суми)
 Україна (готель, Черкаси)
 Україна (готель, Чернігів)

Україна — колишня назва готелю Radisson Royal Hotel, Moscow у місті Москва